Балашейка:

 Балашейка — посёлок городского типа в Самарской области.
 Балашейка — село в Ульяновской области, Новоспасский район

 Балашейка (приток Сызранки) — река.